Канга — пестрый элемент одежды, похожий на саронг, который носят женщины, а иногда и мужчины в Восточной Африке. Название этой одежки происходит от древнего глагола ку-канга языков банту, который означает «заворачивать».

Канга — это прямоугольный кусок печатной хлопчатобумажной ткани, размером примерно 1,5×1,0 м. Канга часто имеет широкую кайму со всех четырёх сторон, что называется на языке суахили Пинд, узор которой отличается от узора центральной части, которая носит название мджи.

Средство коммуникации 
На мджи, в конце одного из длинных краев часто есть полоска с текстом суахили или, реже, арабском или коморском языках. В других странах, где производятся собственные Канг, используют местные языки (например, на Мадагаскаре). Этот текст называют Джина (дословно — «имя») Канг. Обычно текст представляет собой пословицы или загадку. Примеры джин:
 Majivuno hayafai — Жадность всегда бесполезна.
 Mkipendana mambo huwa sawa — Взаимная любовь решает проблемы.
 Japo sipati tamaa sikati — Хотя я ничего не имею, я не потерял желание получить то, чего хочу.
 Wazazi ni dhahabu kuwatunza ni thawabu — Родители — это золото, заботиться о них — награда.
 Sisi sote abiria dereva ni Mungu — Мы все пассажиры, Господь — наш водитель.
 Mwanamke mazingira tuanataka, usawa, amani, maendelo — Женщины за равенство, мир и прогресс.
 Naogopa simba na meno yake siogopi mtu kwa maneno yake — Я боюсь льва и его зубов, а не людей и их слов.

Примечания

Литература 
 Beck, Rose-Marie (2001). 'Ambiguous signs: the role of the 'kanga' as a medium of communication', Afrikanistische Arbeitspapiere, 68, 157—169.
 Erie Art Museum. «Kanga & Kitenge: Cloth and Culture in East Africa»
 Hanby, Jeanette & David Bygott, (2006) 'Kangas — 101 Uses', HariaStamp Publishers, ISBN 9966-7146-0-X
 Hongoke, Christine J. (1993) The effects of Khanga inscription as a communication vehicle in Tanzania, Research report, 19. Dar es Salaam: Women’s Research and Documentation Project.
 Linnebuhr, E. (1992) 'Kanga: popular cloths with messages', in Werner Graebner (ed.) Sokomoko: Popular Culture in East Africa (Matatu vol. 9). Rodopi, 81-90.
 Parkin, David (2004) 'Textile as commodity, dress as text: Swahili kanga and women’s statements', in Ruth Barnes (ed.) Textiles in Indian Ocean Societies. London/New York: Routledge, 47-67.
 Yahya-Othman, Saida (1997) 'If the cap fits: 'kanga' names and women’s voice in Swahili society', Afrikanistische Arbeitspapiere, 51, 135—149.

Ссылки 
 Изображения канг 
 Надписи на кангах 

Юбки